Râul Călineasa se poate referi la:
 Călineasa (sau: Valea Călineasa), afluent al râului Beliș
 Râul Călineasa, Feneș, un curs de apă, afluent al râului Feneș
 Călineasa, afluent al râului Bătrâna

Vezi și 
 Călin (dezambiguizare)
 Călina (dezambiguizare)
 Calinic (dezambiguizare)
 Călinești (dezambiguizare)
 Călinescu (dezambiguizare)

 Râul Călinu
 Râul Izvorul Călinii
 Râul Padina lui Călineț

Toponime românești